Кязим-заде () — азербайджанская фамилия. Возможен вариант написания «Кязимзаде».

Известные носители 
 Кязим-заде, Кязим Джафар оглы (1896—1956) — азербайджанский и советский актёр, режиссёр, педагог.
 Кязим-заде, Кязим Мамедали оглы (1913—1992) — азербайджанский художник XX века.
 Кязимзаде, Аббас Кули (1882—1947) — азербайджанский публицист, политический деятель, член парламента Азербайджанской Демократической Республики.